Komarów-Osada (plaats), plaats in Polen
 Komarów-Osada (gemeente), gemeente in Polen